Raková může znamenat:

místní název
 Raková (okres Čadca) – slovenská obec v okrese Čadca
 Raková (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Raková u Konice – obec v okrese Prostějov
 Raková (Zádveřice-Raková) – část obce Zádveřice-Raková v okrese Zlín
příjmení
 Raková (příjmení) – ženská podoba příjmení Rak
 Svatava Raková (* 1947) – česká historička, profesorka UK

Externí odkazy